Distributör kan syfta på: 

 Distributör – en användare som tillåter fildelning i ett nätverk, se Seeder
 Filmdistributör  
 Distributionskanal – en eller flera organisationer som samarbetar för att göra en produkt tillgänglig för slutlig konsument eller annan användning

Se även
 Distribution – inom matematiken, ett slags generaliserade funktioner
Datorspelsförlag – ett förlag som ger ut datorspel